Hall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Hall
 David Walter Hall
 Edwin Cuthbert Hall
 Herman Christiaan van Hall
 Harvey Monroe Hall
 Ian R. Hall
 Ivan Victor Hall
 James Hall Jr
 Jason P.W. Hall
 Robert Hall
 Val Hall